Smethurst steht für:

 Mount Smethurst, Berg in der Antarktis
 Daniel Smethurst (* 1990), britischer Tennisspieler